Råå kan syfta på:

 Råå – ett fiskeläge i södra Helsingborg
 Råå municipalsamhälle  – ett tidigare municipalsamhälle i Raus landskommun 1886–1918
 Råån – en å i Skåne
 Råå kallbadhus – en badanläggning i Råå
 Råå kyrkogård – en begravningsplats i det gamla fiskeläget Råå
 Råå begravningskapell – ett begravingskapell byggt 1894
 Råå vallar – ett fornminne och en badstrand i södra Helsingborg mellan Råå och stadens hamnområde
 Råå (naturreservat) – ett naturreservat i Motala kommun i Östergötlands län

Personer
 Anders Råå (–1707/1708), en svensk bildhuggare